Амур и Психея может означать:

 Амур и Психея (Канова) — произведение венецианского скульптора Антонио Кановы
 Амур и Психея (ван Дейк) — картина голландского живописца Антониса ван Дейка
 Амур и Психея (Капитолийские музеи) — скульптурное изображение Амура и Психеи